Mouriño est un nom propre d’origine galicienne qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1988-), footballeur galicien ;
  (1984-), écrivain galicien ; 
  (1954-), homme polítique galicien ;
 Carlos Casares Mouriño (1941-2002) écrivain, critique littéraire et homme politique galicien ;
 Carlos Mouriño (1943-), homme d'affaires espagnol et président de club de football ;
  (1984-), musicien et écrivain galicien ;
 Juan Camilo Mouriño (1971-2008), homme politique, écrivain et économiste mexicain d’origine galicienne ;
  (1866-1928), religieux et historien galicien ;
  (1962-) homme politique galicien ; 
 , écrivain et journaliste galicien ;
  (1943-), écrivain galicien ;
  (1946-), médecin et homme politique galicien.

Patronyme hispanique
Patronyme galicien